Anthaxia confusa confusa é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Gory, tendo sido descrita no ano de 1841.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Anthaxia confusa - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Anthaxia confusa - NCBI Taxonomy Database
 Anthaxia confusa - Global Biodiversity Information Facility
 Anthaxia confusa - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
confusa
Coleópteros descritos em 1841